Cappelli ima više značenja:
 Cappelli, Cosenza
 Cappelli, Cuneo